Список видів ссавців Парагваю складений на основі даних МСОП. Із 164 зазначених в таблиці видів, 3 — перебувають під загрозою зникнення, 6 — є уразливими, для 11 видів відомостей недостатньо.

Для того, щоб позначити охоронний статус кожного виду за оцінками МСОП, використані наступні теги:

Список 

</center>

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

 *
Парагвай
Списки:Парагвай